Isao Iwabuchi (né en 1933), footballeur japonais
Kaori Iwabuchi (née en 1993), sauteuse a ski japonaise
Kensuke Iwabuchi (né en 1975), joueur japonais de rugby à XV
Mana Iwabuchi (née en 1993), footballeuse japonaise
Sanji Iwabuchi (1893-1945), contre-amiral japonais
Satoshi Iwabuchi (né en 1975), joueur de tennis japonais
Yumi Iwabuchi (née en 1979), joueuse japonaise de softball

Homonymie de patronyme japonais